Ostracion — рід скелезубоподібних риб родини кузовкових (Ostraciidae).

Види 
Рід містить 9 видів:
 Ostracion cubicus Linnaeus, 1758
 Ostracion cyanurus Rüppell, 1828
 Ostracion immaculatus Temminck & Schlegel, 1850
 Ostracion meleagris G. Shaw, 1796
 Ostracion nasus Bloch, 1785
 Ostracion rhinorhynchos Bleeker, 1851
 Ostracion solorensis Bleeker, 1853
 Ostracion trachys J. E. Randall, 1975
 Ostracion whitleyi Fowler, 1931

Примітки 

Кузовкові
Роди риб